Сьєн Дунг-меі  ( Xiǎn Dōng-mèi, 15 вересня 1975) — китайська дзюдоїстка, олімпійська чемпіонка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com

Китайські дзюдоїстки
Китайські олімпійські чемпіони
чемпіони літніх Олімпійських ігор 2008
чемпіони літніх Олімпійських ігор 2004
дзюдоїсти на літніх Олімпійських іграх 2008
дзюдоїсти на літніх Олімпійських іграх 2004
Уродженці Гуандуну
Срібні призери Азійських ігор